La formula molecolare C6H14O12P2 può indicare:
 Fruttosio 1,6-bisfosfato
 Fruttosio 2,6-bisfosfato

Formule molecolari